Pteraclis är ett släkte av fiskar. Pteraclis ingår i familjen havsbraxenfiskar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Havsbraxenfiskar
Pteraclis